Die 67. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland fanden vom 11. Juni bis zum 17. Juni 1973 auf dem Rothenbaum in Hamburg statt.

Das Turnier war (sowohl im Herren- als auch im Damenbereich) Teil des von der ILTF eingerichteten Grand Prix Circuits. Parallel dazu fanden als weiteres Grand-Prix-Turnier auf Rasen die John Player Open in Nottingham statt. Zum ersten Mal seit 1939 gab es bei den Herren wieder (fast) ein volles 64er-Teilnehmerfeld.

Von den 64 Spielern, die vor der Saison von Fachjournalisten für die WCT-Tour ausgewählt worden waren, traten 16 in Hamburg an. Von ihnen erreichte aber nur der Chilene Jaime Fillol das Halbfinale. Er verlor dort gegen Karl Meiler, der damit der erste Deutsche seit 1964 im Einzelfinale war. Damals hatte Wilhelm Bungert gewonnen, der nun als 34-Jähriger sein letztes Turnier in Hamburg bestritt. Der Titelverteidiger Manuel Orantes verlor im Achtelfinale gegen Harald Elschenbroich. Neuer Titelträger wurde der US-Amerikaner Eddie Dibbs, der im Halbfinale gegen Jürgen Faßbender gewonnen hatte. Faßbender gewann mit Hans-Jürgen Pohmann das Doppelfinale, womit es nach 1965 dort wieder einen deutschen Erfolg gab. Pohmann gewann auch das Gemischte Doppel an der Seite der Südafrikanerin Pat Pretorius. Schon seine Mutter Inge Pohmann hatte 1949 das Mixed gewonnen, damals an der Seite von Engelbert Koch.

Im Dameneinzel bzw. -doppel konnten Helga Masthoff bzw. Masthoff und Heide Orth ihre Titel erfolgreich verteidigen. Die 16-jährige Martina Navrátilová spielte das erste Mal in Hamburg mit.

Der Tie-Break wurde nun beim Stande von 6:6 angewandt, aber nicht in einem entscheidenden Satz.

Preisgeld 
Insgesamt wurden 225.000 DM an Preisgeldern verteilt. Bekannt ist, dass der Sieger im Herreneinzel 28.000 DM, die Siegerin im Dameneinzel 13.500 DM und die Siegerpaarung im Herrendoppel 11.200 DM erhielt.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 12. bis 18. Juni 1973, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 27. Jahrgang, Heft 13 (1. Juli-Ausgabe 1973)

Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude
Tennisturnier 1973
WTA Tour 1973